De Marathon Rotterdam 2003 werd gelopen op zondag 13 april 2003. Het was de 23e editie van deze marathon.

Bij de mannen was de Keniaan William Kiplagat het sterkst; hij finishte in 2:07.42. De Servische Olivera Jevtić won bij de vrouwen in 2:25.23.

Deze wedstrijd deed tevens dienst als het Nederlands kampioenschap marathon. De nationale titels werden gewonnen door Kamiel Maase (11e overall in 2:10.28) en Anne van Schuppen (5e overall in 2:35.52).

In totaal finishten 6875 marathonlopers de wedstrijd, waarvan 6004 mannen en 871 vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2003
Rotterdam
Nederlandse kampioenschappen atletiek